Кубок мира по лыжным гонкам 2010—2011 года (). Сезон начался 20 ноября 2010 года, а завершился 20 марта 2011 года.

Мужчины

Гонки

Итоговое положение 
Показана первая десятка

Кубок наций

Ссылки 
 Календарь и результаты отдельных гонок мужчин на fis-ski.com 
 Итоговые результаты мужчин на fis-ski.com 
 Календарь и результаты отдельных гонок женщин на fis-ski.com 
 Итоговые результаты женщин на fis-ski.com 
 Расписание Кубка Мира по лыжным гонкам 2011-2012 

Зимние виды спорта в сезоне 2010/2011
Кубок мира по лыжным гонкам